Het tennistoernooi van Wimbledon in 2003 bij de vrouwen werd voor de 110e keer gehouden. De Amerikaanse Serena Williams won het toernooi voor de tweede keer door in de finale haar zus Venus Williams met 4-6 6-4 6-2 te verslaan. Ook deze keer deden er geen Nederlandse vrouwen mee aan dit toernooi.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2003